Fotbollsallsvenskan 1967 vanns spelades 12 april–29 juni 1967, och vanns av Malmö FF. Vårsäsongen spelades 12 april–29 juni och höstsäsongen spelades 13 augusti–29 oktober.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 22 mål: Dag Szepanski, Malmö FF

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 44 131: Djurgårdens IF–AIK 1–1, Råsunda stadion den 25 maj 1967

Lägsta publiksiffror 
 137: IFK Holmsund–Gais 1–2, Kamratvallen den 29 oktober 1967 (allsvenskt bottenrekord)
 507: IFK Holmsund–Djurgårdens IF 1–7, Kamratvallen den 15 oktober 1967
 640: Hammarby IF–IFK Holmsund 1–3, Söderstadion den 19 oktober 1967

Svenska mästarna 
Malmö FF:s spelare i allsvenskan 1967

Tränare: Antonio Duran

 Harry Jönsson
 Ulf Kleander
 Bertil Elmstedt
 Krister Kristensson
 Anders Svensson
 Christer Malmberg
 Curt Olsberg
 Dag Szepanski
 Ingvar Svahn
 Lars Granström
 Jörgen Ohlin
 Nils Hult
 Rolf Björklund
 Björn Friberg
 Anders Ljungberg

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1967
1967
Fotbollssäsongen 1967